Magyar Államvasutak (MÁV), Hongaarse Nationale Spoorwegmaatschappij
 Micro Air Vehicle, Een uiterst klein vliegtuigje, op afstand bestuurd of autonoom
 Motori Ausiliari Velocipedi, Italiaans merk van motorfietsen